Goldschmeding ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelis Goldschmeding (1927–1995), niederländischer Schachspieler
 Frits Goldschmeding (* 1933), niederländischer Unternehmer